Gregoras (mestre dos soldados) — oficial bizantino do 
 Gregoras (patrício) — oficial bizantino do  ou VI
 Gregoras (irmão de Heráclio) — oficial bizantino do 
 Gregoras Iberitzes — oficial bizantino do 

Desambiguações de antropônimos